Шквал (от ) — внезапное резкое усиление ветра.

По определению Всемирной метеорологической организации (ВМО) (1962 год), шквал — это увеличение скорости ветра более чем на 8 м/с в течение нескольких (от 3 до 20) секунд с сохранением минимальной скорости ветра 11 м/с в течение одной минуты.

В физическом смысле, шквал — ударное изменение скорости ветра (ускорение ветра).

Скорость ветра при шквале может достигать 20—25 м/с и более, продолжительность — от нескольких минут до полутора часов. Шквал зачастую наносит ущерб — ломает деревья, повреждает лёгкие здания и т. д. Нередко шквал сопровождается ливневым дождём и грозой, в ряде случаев — градом, а при сухой погоде — пыльными бурями.

От урагана шквал отличается непродолжительным характером. Он возникает преимущественно в зонах атмосферных фронтов и линий неустойчивости (линий шквалов).

Шквал на море сопровождается высокими волнами и может приводить к гибели парусных судов (например, см.: гибель линейного корабля «Лефорт»).

Частным случаем шквала является микрошквал.

На юге России встречаются так называемые "белые шквалы". Это шквалы, которые появляются при чистом безоблачном небе.

Появление шквала четко отражено в старой морской пословице:Дождик раньше, ветер в след-

Жди от шквала всяких бед.

После шквала дождь пойдет-

Значит скоро шквал пройдёт.Приближающийся шквал можно заметить по тёмной ряби на поверхность воды во время штиля. В этом момент слышен шум приближающегося ветра и дождя.

См. также 
 Смерч
 Микропорыв

Примечания

Литература 
 Абдуллаев С. М., Ленская О. Ю. Эволюционная классификация мезомасштабных линий шквала // Метеорология и гидрология. — 1998. — № З.— С. 24—321.
 Ленская О. Ю., Абдуллаев С. М. Использование доплеровского радара и данных наземных наблюдений для изучения и прогноза шквалов // Вестник Челябинского университета: Серия 12 «Экология и природопользование», № 1. Челябинск: Изд. ЧелГУ, 2005. — С. 131—143.

Ссылки 
 Атмосферные явления — классификация и описание
 Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3, часть 1. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1985.
 Бурелом в лесу после шквала, 4 фото 600х450

Атмосферные конвективные явления
Ветры
Метеорология